Olaszország
Vezza d’Alba, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Vezza d’Oglio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében